Lefkáda kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lefkáda (prefekturhuvudort i Grekland), Joniska öarna, Lefkas, 
 Lefkas, prefektur, Joniska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar